Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Citi Open der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel. Insgesamt nahmen 20 Spieler und drei Paare an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. Juli 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 68 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Washington, D.C.